Победителем шестого чемпионата России по футболу стал «Спартак» (Москва) — в пятый раз в истории.

Перед заключительным 34-м туром шансы на чемпионство сохраняли «Ротор» и «Спартак» (а обеспечившее себе 3-е место московское «Динамо» потеряло шансы подняться выше), которым предстоял матч между собой в Волгограде. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Спартака».

Участники 

 «Динамо-Газовик» сменил название клуба на ФК «Тюмень» после двух туров чемпионата.
 По итогам сезона высшую лигу покинули «Факел», «Локомотив» НН, «КАМАЗ-Чаллы». На их место пришёл только один клуб «Уралан», поскольку в новом сезоне предполагалось проводить чемпионат среди 16 команд.

Турнирная таблица 

Примечание. С «КАМАЗа-Чаллы» по ходу второго круга чемпионата было снято 6 очков за несвоевременные расчёты с «Балтикой» по переходу футболиста Шуканова.

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Судьи 
Список главных арбитров, утвержденный исполкомом РФС для обслуживания матчей первого круга в премьер-лиге. На отдельные матчи допускалось привлекать иностранных арбитров.

Лучшие бомбардиры

Список «33 лучших»

Вратари 
 Сергей Овчинников (Локомотив)
 Александр Филимонов (Спартак)
 Платон Захарчук (Ротор)

Защитники 
 Юрий Ковтун (Динамо), Игорь Чугайнов (Локомотив), Андрей Соломатин (Локомотив), Дмитрий Аленичев (Спартак)
 Сергей Горлукович (Спартак), Евгений Бушманов (Торпедо-Лужники), Александр Шмарко (Ротор), Сергей Гришин (Динамо)
 Максим Боков (ЦСКА), Сергей Некрасов (Динамо), Дмитрий Хлестов (Спартак), Сергей Семак (ЦСКА)

Полузащитники 
 Алексей Косолапов (Локомотив), Олег Веретенников (Ротор), Игорь Яновский (Алания), Андрей Тихонов (Спартак)
 Александр Беркетов (Ротор), Егор Титов (Спартак), Дмитрий Хохлов (Торпедо-Лужники), Виктор Булатов (Крылья Советов)
 Александр Горшков (Зенит), Андрей Кобелев (Динамо), Дмитрий Лоськов (Локомотив), Виталий Абрамов (Ротор)

Нападающие 
 Валерий Кечинов (Спартак), Олег Терёхин (Динамо)
 Алексей Герасименко (Ростсельмаш), Максим Бузникин (Спартак)
 Лев Березнер (Черноморец), Александр Зернов (Ротор)

Призы

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте rsssf.com
 Статистика чемпионата на сайте WildStat.ru

1997